УЕФА Лига шампиона 2006/07. је 52 сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 15 сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело првим колом квалификација 11. јула 2006, а финална утакмица је одиграна 23. маја 2007. на стадиону Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини Грчка. Титулу је бранила екипа Барселоне која је у финалу 2005/06. победила екипу Арсенала са 2:1.

Квалификације 
Седамдесет три клуба је учествовало у УЕФА Лиги шампиона 2006/07. из 50 држава чланица УЕФА савеза. Свака држава даје одређени број представника у Лиги шампиона на основу коефицијената лиге; савез са већим коефицијентом даје већи број представника него савез са мањим коефицијентом, али ни један савез не може представљати више од четири клуба. Сви фудбалски савези имају бар једног представника у квалификацијама, сем Лихтенштајна, чији се клубови такмиче у швајцарским лигама, али нема тим у Суперлиги Швајцарске.

 Савези 1-3 (Шпанија, Енглеска и Италија): 4 представника
 Савези 4-6 (Француска, Немачка и Португал): 3 представника
 Савези 7-15: 2 представника
 Савези 16-50: 1 представника
 Фудбалски савези Сан Марина и Андоре нису имали представника у квалификацијама за Лигу шампиона

Прво коло квалификација: (24 представника)
 24 шампиона из савеза 26–50 (не укључујући Лихтенштајн)

Друго коло квалификација: (28 представника)
 12 победника првог кола квалификација
 10 шампиона из савеза 16-25
 6 вицешампиона из савеза 10-15

Треће коло квалификација: (32 тима)
 14 победника из другог кола квалификација
 6 шампиона из сазвеза 10-15 (Шкотска, Турска, Чешка, Русија, Аустрија и Украјина)
 3 вицешампиона из савеза 7-9 (Холандија, Грчка и Белгија)
 6 трећепласираних из савеза 1-6
 3 четвртопласираних из савеза 1-3

Групе: (32 тима)
 бранилац титуле
 16 победника из трећег кола квалификација
 9 шампиона из савеза 1-9
 6 другипласираних из савеза 1-6

Екипе

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице првог кола квалфикација су одигране 11. и 12. јула, док су реванш утакмице одигране 18. и 19. јула 2006. године.

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице другог кола квалфикација су одигране 25. и 26. јула, док су реванш утакмице одигране 1. и 2. августа 2006. године.

|}

Треће коло квалификација 
Прве утакмице трећег кола квалфикација су одигране 8. и 9. августа, док су реванш утакмице одигране 22. и 23. августа 2006. године.

|}
* Због оружаних сукоба у Изреалу УЕФА је донела одлуку да се ова утакмица игра на неутралном терену. Утакмица је одиграна на стадиону Валери Лобановски у Кијеву.

Такмичење по групама 
Жреб за такмичење по групама је одржан 24. августа 2006. у Монаку. Прве утакмице ове фазе такмичења су одигране 12. септембра 2006. док је такмичење по групама завршено 6. децембра.

Прве две екипе из сваке групе су се пласирале у осмину финала, док су трећепласиране екипе наставиле такмичење у шеснестини финла УЕФА купа. Према параграфу 4.05 у УЕФА правилима за ту сезону, уколико две или више екипа имају исти број бодова по завршетку такмичења по групама, њихов редослед се одређује на основу следећих правила:
 већи број бодова освојен у међусобним сусретима;
 боља гол-разлика остваена у међусобним сусретима;
 већи број голова постигнут на гостовању у међусобним сусретима;
 боља гол-разлика из свих одиграних утакмица групне фазе;
 већи број постигнутих голова у свим утакмицама групне фазе;
 већи коефицијент који је остварио клуб, као и фудбалски савез коме клуб припада у претхоних 5 сезона.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Завршница

Осмина финала 
Жреб парова за осмину финала је одржан 15. децембра 2006. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице осмине финала су одигране 20. и 21. фебруара 2007, док су реванш утакмице одигране 6. и 7. марта.

|}

Четвртфинале 
Жреб парова за четвртфинале и полуфинале је одржан 9. марта 2007. у Атини, Грчка. Прве утакмице четвртфинала су одигране 3. и 4. априла, док су реванш утакмице одигране 10. и 11. априла 2007. године.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице полуфинала су одигране 24. и 25. априла, док су реванш утакмице одигране 1. и 2. маја 2007. године.

|}

Финале 

Финале је одиграно 23. маја 2007. на Олимпијском стадиону Спиридон Луис у Атини.

Најбољи стрелци Лиге шампиона 2006/07. 
Рачунају се само голови постигнути у такмичењу по групама и у нокаут фази.

Види још 
 УЕФА куп 2006/07.

Референце

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА Лиге шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 2006/07. у УЕФА такмичењима